Alphonse Daloz (1800-1885), créateur de la station du  ;
 Lucien Daloz (1930-2012), évêque de Langres de 1975 à 1980, puis archevêque de Besançon jusqu'en 2003.
Henri-Gédéon Daloz (1861-1941), photographe et peintre.